Bridge over Troubled Water – piosenka zespołu Simon & Garfunkel
 Bridge over Troubled Water – album zespołu Simon & Garfunkel
 Bridge over Troubled Water – album zespołu Paula Desmonda
 Bridge over Troubled Water – album zespołu Peggy Lee